Praça da XV — localizada no município brasileiro  de São Carlos
 Praça XV (Rio de Janeiro) — localizada na capital do estado brasileiro do Rio de Janeiro
 Praça XV de Novembro (Florianópolis) — localizada na capital do estado brasileiro de Santa Catarina
 Praça XV de Novembro (Porto Alegre) — localizada na capital do estado brasileiro do Rio Grande do Sul
 Praça XV de Novembro (Sertãozinho) — localizada em município brasileiro do estado de São Paulo
 Terreiro de Jesus, oficialmente denominada Praça 15 de Novembro — localizada na capital do estado brasileiro da Bahia

Desambiguações de praças